KMW – Kierownictwo Marynarki Wojennej
 KMW – Krauss-Maffei Wegmann